Брегово може да се отнася за:
 Брегово – град в Северозападна България, област Видин
 Брегово – село в Южна България, област Кърджали, община Кирково
 Брегово – община в Северозападна България, област Видин